Le mot gagnage concerne la vie locale, agricole et seigneuriale de l'Ancien Régime et pouvait désigner différentes choses, dont la différenciation est parfois bien difficile :
 une terre gagnée sur la mer ou les marais
 un pâturage
 une zone de champ, de marais, de clairière où le gibier va régulièrement prendre sa nourriture
 en Lorraine, une sole portant des céréales d'hiver

Si « gagnage » peut aussi se rencontrer sous les variantes gagnaige, gaignage ou gangnage, dans la même famille linguistique, s'emploient :
, signifiant :
 « paître », pour un lapin de garenne, par exemple,
 exploiter une terre.
, synonyme de (petite) exploitation, appelée aussi ailleurs parfois « borderie » ou « bordage »,
 ou , équivalents de laboureur.

Annexes

Bibliographie 
 .

Société d'Ancien Régime